Redlands ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Redlands (Colorado)
 Redlands (Kalifornien)

Siehe auch:
 Redland